Ваља Мика има више значења:

 Ваља Мика (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Мика (Рошиори), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Мика (Клежа), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Мика (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваља Мика (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Ваља Мика (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији